Grujicic ist der Name von

 Darko Grujičić	ORCID id 0000-0001-7955-6076
 Gradimir Grujičić (* 1990), serbischer Fußballspieler
 Milica Grujičić (* 1983), serbische Schauspielerin
 Miroslav Grujičić (serbisch-kyrillisch Мирослав Грујичић; * 1994), serbischer Fußballtorwart
 Mladen Grujičić (* 1982), Politiker
 Nenad Grujičić (* 1954), serbischer Autor
 Srđan Grujičić (* 1987), serbischer Fußballspieler
 Srdan Grujicic, Musiker
 Stanislava Stosic-Grujicic